Željko Bošnjak - diplomat
Željko Bošnjak - košarkaš
Željko Bošnjak - nogometni sudac
Željko Bošnjak - znanstvenik